Вильям де Асеведо Фуртадо(; ) — бразильский футболист, защитник клуба «Вольфсбург».

Клубная карьера 
Вильям де Асеведо родился 3 апреля 1995 года в городе Пелотас. 

Начал свою футбольною карьеру в молодежной команде клуба «Жувентуде» из города Кашиас-ду-Сул. Через год молодой футболист получил приглашение присоединится к молодежной команде более сильного клуба — «Интернасьонал» из Порту-Алегри. С молодежной командой этого клуба Вильям стал победителем чемпионата Бразилии для игроков до 20 лет в 2013 году та победителем Кубка Бразилии для футболистов до 20 лет в 2014 году. В конце 2014 года получил приглашения в основную команду клуба, из которой стал чемпионом Лиги Гаушу 2015 года и Рекопи Гаушу 2016 года. В марте 2016 года продлил контракт с «красными» до 2018 года.

15 июня 2017 года перешёл в «Вольфсбург». Контракт подписан сроком на 5 лет.

Карьера за сборную 
Включён в состав олимпийской сборной Бразилии на Летние Олимпийские игры 2016 в Рио де Жанейро. На Олимпиаде Вильям де Асеведо сыграл в трёх матчах — 4 августа 2016 года против ЮАР, 7 августа против Ирака и 10 августа против Дании. Вместе с командой выиграл Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро.

Достижения 
 «Интерносьонал»
 Чемпион Лиги Гаушу: 2015

 Сборная Бразилии
 Олимпийский чемпион: 2016

Примечания

Ссылки 
 Профиль на sports.ru

Футболисты Бразилии
Игроки ФК «Интернасьонал»
Игроки ФК «Вольфсбург»
Игроки ФК «Шальке 04»
Олимпийские чемпионы по футболу
Олимпийские чемпионы от Бразилии
Чемпионы летних Олимпийских игр 2016 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 2016 года